Sanson (equip ciclista 1965-1966): equip ciclista italià, conegut anteriorment com a Carpano
 Sanson (equip ciclista 1969): equip ciclista italià
 Sanson (equip ciclista 1976-1980): equip ciclista italià, conegut anteriorment com a Filotex